Actinoposthia är ett släkte av plattmaskar som beskrevs av An der Lan 1936. Actinoposthia ingår i familjen Actinoposthiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Plattmaskar
Actinoposthia